Rutherfordium (104Rf) je umělý prvek, v přírodě se nevyskytuje. První objevené izotopy byly 259Rf v roce 1966 a 257Rf roku 1969.

Je známo 17 izotopů rutherfordia, s nukleonovými čísly 253 až 268 a 270; nejstabilnější (z těch, jejichž poločas přeměny je znám) jsou 263Rf (poločas přeměny 10 minut), 261Rf (68 sekund) a 265Rf (1 minuta). Všechny ostatní mají poločas kratší než 4,5 sekundy. Byly také popsány 4 jaderné izomery tohoto prvku.

Seznam izotopů

Reference 

Rutherfordium
Rutherfordium